

Musica
Warm – album di Johnny Mathis del 1958
Warm – album dei The Lettermen del 1967
Warm – album di Herb Alpert del 1969
Warm – album di Jeff Tweedy del 2018